NGC 7284 (другие обозначения — PGC 68950, ESO 533-31, MCG -4-53-4, VV 74, Arp 93, AM 2225-250) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», а также включён в атлас пекулярных галактик.

См. также 

 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог
 Атлас пекулярных галактик

Примечания 

 

7284
Водолей (созвездие)